FC Vorskla Poltava (ukrajinsko:ФК «Ворскла» Полтава) je profesionalni nogometni klub, ki igra v Višči ligi in prihaja iz mesta Poltava.

Zgodovina 

Klub se je bil oblikovan leta 1955, vendar z drugačnim imenom, Kolhoznik. Leta 1984 pa je bil klub preimenovan v Vorskla po reki Vorskla, ki teče skozi mesto Poltava. V Višči ligi je ekipa debitirala v sezoni 1996-1997 in že takrat so zasedli tretje mesto, največji dosežek v njihovi zgodovini. Dvakrat so nastopili tudi v Pokalu UEFA

Trenutna postava 

  (posojen od FC Dynamo Kyiv)

Znani igralci

Glavni trenerji

Ligaška in pokalna zgodovina 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Domači pokal
!colspan=2|Evropa
|-
|align=center|1996-97
|align=center|1
|align=center bgcolor=#A67D3D|3
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|50
|align=center|26
|align=center|58
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1997-98
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|4
|align=center|11
|align=center|41
|align=center|46
|align=center|49
|align=center|1/4 finale
|align=center|Pokal UEFA 1997-98
|align=center|Drugi kvalifikacijski krog
|-
|align=center|1998-99
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|15
|align=center|36
|align=center|43
|align=center|35
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1999-00
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|50
|align=center|34
|align=center|49
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2000-01
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|26
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|29
|align=center|23
|align=center|1/16 finala
|align=center|Pokal UEFA 2000-01
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2001-02
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|26
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|13
|align=center|19
|align=center|33
|align=center|25
|align=center|1/16 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2002-03
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|41
|align=center|32
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2003-04
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|26
|align=center|49
|align=center|27
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2004-05
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|16
|align=center|18
|align=center|35
|align=center|30
|align=center|1/16 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2005-06
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|28
|align=center|34
|align=center|37
|align=center|1/4 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006-07
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|13
|align=center|23
|align=center|28
|align=center|31
|align=center|1/16 finala
|align=center|
|align=center|
|}

Vorskla Poltava
Športna moštva, ustanovljena leta 1955